Ро́берт Кри́стен Сви́фт (; родился 3 декабря 1985 года в Бейкерсфилде, Калифорния) — американский баскетболист. Играет на позиции центрового. Был выбран в первом раунде под двенадцатым номером на драфте НБА 2004 года клубом «Сиэтл Суперсоникс».

Биография 
Роберт Свифт привлёк внимание скаутов НБА и университетских команд во время своего выступления за баскетбольную команду маленькой католической школы «Гэрсес Мемориэл», которая благодаря ему вошла в Топ-25 американских школьных баскетбольных команд. После третьего года обучения Свифт перешёл в старшую школу «Хайлэнд», но перед самым началом началом четвёртого учебного года он ушёл в старшую школу «Бейкерсфилд». Этот переход вызвал вопросы у федерации школ Калифорнии, которая запретила Роберту играть в сезоне 2003-04, но вскоре запрет был снят, и Свифт выступал в том сезоне.

В 2004 году Роберт Свифт не пошёл в университет, а решил сразу пойти в НБА. Но к нему был интерес со стороны Университета Южной Калифорнии.

Карьера в НБА 
На драфте НБА 2004 года Свифт был выбран под общим двенадцатым номером командой «Сиэтл Суперсоникс». Свифт, чей отец — наполовину японец, стал первым игроком азиатского происхождения, который пошёл в НБА сразу из старшей школы. В первом сезоне в лиге он сыграл 16 матчей, играя за матч в среднем по 4.5 минут, набрал в среднем за матч 0.9 очков, 0.4 подборов и 0.4 блокшотов. Во втором своём сезоне, под руководством главного тренера «Соникс» Боба Хилла, Свифт сыграл в 47 матчах (из них 20 — в стартовом составе), играя в среднем за матч по 21 минуте, набрал в среднем за игру 6.4 очков, 5.6 подборов и 1.19 блокшотов. В 2006 году Роберт был готов играть на высоком уровне, но в предсезонной игре с «Сакраменто Кингз», проведя на площадке всего лишь одну минуту, он получил тяжелую травму колена и выбыл до конца сезона. 22 декабря 2009 года «Оклахома-Сити Тандер» разорвала контракт со Свифтом.

Лига развития НБА 
В 2009 году Роберт Свифт подписал контракт с клубом Лиги развития НБА «Бейкерсфилд Джэм». Но после двух матчей, проведённых в составе команды, Свифт покинул «Джэм» из-за личных причин.

В 2010 году Свифт выступал за малоизвестные клубы «Сиэтл Авиаторс» и «Snohomish County Ex.». Перед началом сезона 2010-11 он подписал контракт с клубом японской bj Лиги «Токио Апаче».

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в Лиге развития НБА на сайте www.basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Бейкерсфилд Джэм»
Игроки «Оклахома-Сити Тандер»